André Göransson e Sem Verbeek erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Julian Cash e Henry Patten hanno sconfitto Jonathan Eysseric e Artem Sitak con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Hans Hach Verdugo /  Luke Saville (semifinale)
  Evan King /  Fabien Reboul (quarti di finale)

  Jonathan Eysseric /  Artem Sitak (finale) 
  Julian Cash /  Henry Patten (campioni)

Wildcard 

  Aurel Ciocanu /  Sid Donarski (primo turno)

  Stefan Simeunovic /  Marko Stakusic (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Championnats de Granby 2022